

Musica 
 Red Lines – album di Hannah Schneider del 2014
 Red Lines – singolo di Sohn del 2017